Maximiliaan van Saksen (1759-1838), zoon van Frederik Christiaan van Saksen en Maria Antonia van Beieren
Maximiliaan van Saksen (1870-1951), zoon van George van Saksen en Maria Anna van Portugal